Колыбельная (фильм, 1937) — неигровой фильм режиссёра Дзиги Вертова. 
 Колыбельная (фильм, 1959) — СССР, режиссёр Михаил Калик.
 Колыбельная (фильм, 1966) — СССР, «Таджикфильм», режиссёр Д. Худоназаров.
Колыбельная (мультфильм) — СССР, «Киевнаучфильм», мультфильм 1984 года, режиссёр И. Гурвич.
 Колыбельная (фильм, 1986) — Польша—Швейцария.
 Колыбельная (фильм, 1994) — Грузия.
 Колыбельная (фильм, 2010) (Kołysanka) — Польша, режиссёр Юлиуш Махульский.
 Колыбельная (фильм, 2014) (Lullaby) — драма, режиссёр Эндрю Левитас.